Injoux-Génissiat, une commune de l’Ain.
 Le barrage de Génissiat sur le Rhône, situé sur les communes d’Injoux-Génissiat et Franclens.